

Toponymes 
 Hyèvre-Magny, commune française du Doubs 
 Hyèvre-Paroisse, commune française du Doubs 

Homonymie de toponyme